Парфёново — деревня в Череповецком районе Вологодской области России.

Входит в Малечкинское сельское поселение, с точки зрения административно-территориального деления — в Малечкинский сельсовет.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 25 км, до центра муниципального образования Малечкино — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Климово, Леонтьево, Киселево.

Население 

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Парфеново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района